Марль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Марль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Марль () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.